Pachyloma är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Pachyloma ingår i familjen Melastomataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Myrtenordningen
Pachyloma